Der Begriff Netzform bezeichnet:

 in der Elektrotechnik verschiedene Arten der Erdung in einem Niederspannungsnetz. Man unterscheidet zwischen:
 TN-System (frz. Terre Neutre)
 TT-System (frz. Terre Terre)
 IT-System (frz. Isolé Terre)
 die Form eines Erschließungsnetzes bebauter Gebiete, siehe Netzform (Verkehrsplanung)
 in der Textiltechnik verschiedene Formen von Netzgeweben